
Gordon este un nume propriu din arealul de vorbire al limbii engleze. Se poate referi la nume geografice și la nume de persoane (Gordon (nume)).

Denumiri geografice

Australia 

 Gordon, Australian Capital Territory, o suburbie în Canberra
 Gordon, New South Wales, o suburbie în Sydney, 
 Gordon, Victoria, orășel rural
 Gordon River, râu din Tasmania, care alimentează lacul de acumulare Lake Gordon
 Lacul Gordon, lac de acumulare situat în regiunea de sud a Tasmaniei

Canada 

 Gordon, Ontario, oraș în districtul Manitoulin

Scoția 

 Gordon (district), regiune din Aberdeenshire, district între anii 1975 - 1996
 Gordon, Scottish Borders, sat în Berwickshire 
 Gordon (Scottish Parliament constituency), Palamentul Scoțian
 Gordon (UK Parliament constituency), parlamentul House of Commons
 Gordon Castle, castel în Moray

Statele Unite ale Americii

Comitat 

 Comitatul Gordon, statul

Localități 

 Gordon, statul 
 Gordon, statul 
 Gordon, statul 
 Gordon, statul 
 Gordon, statul 
 Gordon, statul 
 Gordon, statul 
 Gordon, comitatul Ashland, statul 
 Gordon, comitatul Douglas, Wisconsin
respectiv
 Gordon Heights, statul 
 Gordon Township, statul